Гърците са малък по численост народ в Грузия. Според преброяването на населението през 2002 година, те са 15 166 души, или 0.346 % от населението на страната.

Численост и дял 
Численост и дял на гърците според преброяванията на населението в Грузия през годините:

1 Без Абхазия и Южна Осетия.

В административно-териториално отношение

Области и автономни републики 
Численост на гърците по области и автономни републики, според преброяванията на населението през годините:

1 Без Абхазия и Южна Осетия.

Дял на гърците по области и автономни републики, според преброяванията на населението през годините (в %):

1 Без Абхазия и Южна Осетия.

Вижте също 
 Население на Грузия
 Понтийски гърци

Източници 

Етнически групи в Грузия
Грузия